

Carriera

Giocatore
Cresce nell' che nell'ottobre 1984 lo manda in prestito all' in Serie C2, nell'anno della retrocessione del club ligure nell'Interregionale. L'anno successivo è ancora dirottato ad un altro club, ovvero il , che lo vede protagonista di una nuova retrocessione dalla Serie C2.

Dal 1986 al 1988 rimane nelle file dell'Inter, mettendosi in mostra con la Primavera: il 22 novembre 1987 esordisce in A, nella gara persa 3-2 con la Roma. Passa quindi al  in Serie B dove gioca 10 incontri piazzandosi con la squadra a metà classifica. L'anno successivo torna al Pavia, in Serie C2, dove finisce sul tabellino dei marcatori 20 volte in 33 presenze.

Nel 1990 si trasferisce al  dove ottiene la promozione in Serie B. L'anno successivo dopo pochi mesi si trasferisce al Vicenza dove rimane per quasi tre anni: nel secondo riesce a ottenere una nuova promozione in serie cadetta. Nel 1994 avviene l'ultimo trasferimento, questa volta verso il , in Serie C2, dove rimane per due stagioni, in ciascuna delle quali accede ai play-off ma manca la promozione in Serie C1.

Allenatore
Dopo essere entrato come dirigente nel Novara, nel corso della stagione 2001 sostituisce il precedente allenatore in panchina dove rimane per circa una stagione.

Nella squadra del suo paese natio, il Sale Piovera, trova il suo habitat, salvo una parentesi sulla panchina del Derthona.

Nella stagione 2009-2010 viene chiamato ad allenare nella formazione Primavera del Genoa. Da luglio del 2010 ha preso l'incarico di allenare l'Asti nel campionato di Serie D. Dopo la sconfitta interna subita a opera del Valle D'Aosta per 5-0 la società decide di esonerarlo, dopo aver gestito per oltre un anno e mezzo la rosa della prima squadra.

In seguito allena le giovanili dell'Alessandria.

Dal 2016 al 2018 siede sulla panchina della Lomellina, mentre nella stagione 2019-2020 subentra sulla panchina dell'RG Ticino sino allo stop dei campionati, causa COVID.

Il 25 ottobre 2022 ritorna sulla panchina dell'RG Ticino , in Eccellenza, al posto del dimissionario Antonio Alacqua.

Note

Palmarès

Allenatore

Competizioni regionali

Derthona: 2006-2007

Collegamenti esterni 
 

Dirigenti del Novara Calcio